Vertrag von Bonn bezeichnet 

 das Abkommen vom 7. November 921 zwischen den Herrschern des West- und Ostfrankenreiches siehe auch Vertrag von Bonn 921
 den Vertrag vom 26. Mai 1952, in dem das Besatzungsstatut beendet wurde, siehe Deutschlandvertrag
 das Abkommen von 1969 zum Schutz der Nordsee, auch Bonner Abkommen
 ein Abkommen vom 26. Dezember 2001 zum Wiederaufbau von Afghanistan nach der ersten Afghanistan-Konferenz